Lignerolles – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Lignerolles – francuska gmina w regionie Owernia
 Lignerolles – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Lignerolles – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lignerolles – francuska gmina w Regionie Centralnym